Harpoon kan avse:
 Boeing Harpoon – en sjömålsrobot
 Harpoon (spel) – en serie konfliktspel och datorspel av Larry Bond
 Harpoon Brook – ett vattendrag i Kanada
 Harpoon Hill – en kulle i Knada
 Harpoon Peak – en bergstopp i Kanada

Se även
 Harpoon Point – flera
 Harpun